Горо́хово — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Горохово — деревня в Калинковичском районе Гомельской области.
 Горохово — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Горохово — деревня в Меленковском районе Владимирской области.
 Горохово — село в Иркутском районе Иркутской области.
 Горохово — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Горохово — село в Мещовском районе Калужской области.
 Горохово — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Горохово — деревня в Парфеньевском районе Костромской области.
 Горохово — село в Юргамышском районе Курганской области.
 Горохово — деревня в Сокольском районе Нижегородской области.
 Горохово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Горохово — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Горохово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Горохово — деревня в Милославском районе Рязанской области.
 Горохово — деревня в Пронском районе Рязанской области.
 Горохово — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Горохово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Горохово — деревня в Заокском районе Тульской области.
 Горохово — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Горохово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Горохово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Украина 
 Горохово — село в Кролевецком районе Сумской области.

Озёра 
 Горохово (Гороховое) — озеро в Островском районе Псковской области.
 Горохово — озеро в бассейне Енисея.

См. также 
 Горох (значения)
 Горохов
 Гороховка
 Гороховое
 Гороховская
 Гороховский
 Гороховское
 Гороховы
 Старое Горохово